Михаил Александрович Пименов:
* Пименов, Михаил Александрович (1914—?) — депутат Верховного совета СССР 6-го созыва, 2-й секретарь ЦК КП Туркмении (1960—1963)  .
 Пименов, Михаил Александрович (1916—?) — советский танковый ас, участник ВОВ.
 Пименов, Михаил Александрович (род. 1983) — российский футболист.